Hubert Brieden ist der Name folgender Persönlichkeiten: 

* Hubert Brieden (Pädagoge) (1830–1915), deutscher Pädagoge und Historiker
 Hubert Brieden (Journalist) (* 1950), deutscher Journalist, Kriminalschriftsteller und Lehrer